Christian Rasmussen puede referirse a:
 Christian Rasmussen: regatista danés.
 Christian Rasmussen: futbolista danés (n. 2003).
 Christian Rasmussen: piloto de automovilismo danés (n. 2000).